SSL est un sigle qui peut signifier :
 , un protocole de sécurisation des échanges sur Internet, devenu  en 2001 ;
 , un fabricant de systèmes audio professionnel et tables de mixage ;
 Space Systems/Loral, un constructeur de satellites artificiels américain ;
 StarCraft 2 Starleague, une ligue sportive sur le jeu vidéo StarCraft II ;
 le stéaryl de sodium lactylé, un additif alimentaire.